

Sigle 
 Aggregate Demand – domanda aggregata
 Aleanca Demokratike – Partito Alleanza Democratica, partito politico albanese
 Alleanza Democratica – partito politico italiano
 Alleanza Democratica – partito politico sudafricano
 Amministratore delegato
 Anno Domini
 Antiproton Decelerator – Deceleratore di antiprotoni
 Architectural Digest – rivista mensile internazionale
 Art director
 Airworthiness Directive – in italiano Prescrizione di aeronavigabilità
 Algemeen Dagblad – giornale olandese
 Alzheimer's disease – malattia di Alzheimer
 Automatic differentiation – differenziazione automatica

Codici 
 AD – Codice di carrozzeria (Direttiva 2001/116/CE) per coupé
 AD – Codice vettore IATA di Air Paradise
 AD – Codice ISO 3166-1 alpha-2 di Andorra

Informatica 
 .ad – dominio di primo livello di Andorra

Sport 
 AD – abbastanza difficile, grado di difficoltà di una via ferrata

Altro 
 AD – gruppo rock statunitense
a. D. – abbreviazione di anni Diocletiani
A. D. – abbreviazione di anno Domini
AD – in nautica, sigla di addietro, termine tecnico
ad – preposizione della lingua italiana
‘Ād (o Banū 'Ād) – popolazione araba preislamica della Penisola Araba
 Ad – abbreviazione di advertising, pubblicità, Piccoli annunci
 A.D. – abbreviazione di Alex Drake interpretata da Troian Bellisario nella settima stagione di Pretty Little Liars

Altri progetti